Lázár Vilmos (1817–1849) 1848-as honvéd ezredes, aradi vértanú
 Lázár Vilmos (1895–1972) mezőgazdász, egyetemi tanár
 Lázár Vilmos (1942–2006) fogathajtó, a Magyar Lovas Szövetség „Széchenyi díjasa”
 Lázár Vilmos (1967) fogathajtó, üzletember